Charmilles steht für:

Geographie
Charmilles (Genf), Stadtviertel von Genf

Wirtschaft:
 Ateliers des Charmilles SA, ehemaliges Schweizer Industrieunternehmen
Charmilles Technologies SA, Namen der Ateliers des Charmilles SA nach Übernahme der Mehrheit durch Georg Fischer AG
 Agie Charmilles Holding AG, Namen der Charmilles Technologies SA nach Übernahme von Agie (Unternehmen), Losone
 GF AgieCharmilles, international tätiger Hersteller von Maschinen für den Formen- und Werkzeugbau im Georg Fischer Konzern (Schweiz)

Sport:
 Stade des Charmilles, ehemaliges Fussballstadion in Genf (Schweiz)